Darkworks S.A. была независимой студией, занимавшийся разработкой компьютерных игр. Компания основана в городе Париж, Франция. Компания известна, в первую очередь, такими играми как Alone in the Dark: The New Nightmare и Cold Fear.

Darkworks была основана в 1998 усилиями Антуана Вилетта (Президент) и Гиойма Гуро (Генеральный менеджер). В студии работало более 100 человек. В октябре 2011 студия была закрыта.

Игры

Ссылки 
 Darkworks официальный сайт (прекратил существование)

Производители компьютерных игр Франции